Toponímia:
 Argentina:
 Districte d'El Cerrito, departament de San Rafael, província de Mendoza
 Isla del Cerrito, departament de Bermejo, província de Chaco
 Brasil:
 Cerrito (Rio Grande do Sul)
 São José do Cerrito (Santa Caterina)
 Colòmbia:
 Cerrito (Santander)
 El Cerrito (Valle del Cauca)
 Estats Units: El Cerrito (Califòrnia), diversos indrets
 Paraguai: Cerrito (Paraguai)
 Uruguai: Cerrito (Montevideo), barri de Montevideo
 Miscel·lània:
 Club Sportivo Cerrito, equip de futbol de Montevideo (Uruguai)
 Fanny Cerrito, coreògrafa i ballarina italiana del segle XIX
 Batalla de Cerrito (1812)

Vegeu també 
 Cerritos